

Голтвілл — місто, штат Каліфорнія
 Голтвілл — переписна місцевість, штат Алабама